Ел Амапал има више значења:

 Ел Амапал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Амапал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику